Raio (meteorologia)
 Centelha (eletricidade) ou faísca

Pessoas
Corisco - bandoleiro brasileiro, do bando de Lampião.

Localidades
Ilha de Corisco, na Guiné Equatorial

Outros usos
Corisco, o Diabo Loiro - filme brasileiro de 1969.
 Corisco - cavalo do caubói fictício Durango Kid.
 Embraer EMB-711 - modelo de avião brasileiro alcunhado de "Corisco".

Corisco